La Proie – film del 1917 diretto da Georges Monca
La Proie – film del 1921 diretto da Marcel Dumont
La Proie – cortometraggio del 1999 diretto da Olivier Hourton
La Proie – film del 2011 diretto da Éric Valette